Er zijn meerdere Ludwigsorden:

De Beierse Ludwigs-Orde.
De Ludwigsorde van Hessen.